Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2016 bij de mannen voor de 115e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 22 mei tot en met 5 juni.

De titelverdediger is Stanislas Wawrinka uit Zwitserland. Zijn landgenoot Roger Federer, winnaar in 2009, meldde zich af voor deze editie. Het was voor het eerst sinds de US Open 1999 dat Federer een Grandslamtoernooi miste.

Algemeen

Geplaatste spelers

Belgen en Nederlanders

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2016